Франческо Паоло Бонифачо (; 3 мая 1923, Кастелламмаре-ди-Стабия, провинция Неаполь, Кампания — 14 марта 1989, Рим) — итальянский юрист и политик, председатель Конституционного суда Италии (1973—1975), министр помилования и юстиции Италии (1976—1979).

Биография 
Родился в Кастелламмаре-ди-Стабия, был профессором римского права в университете Кальяри, затем преподавал римское право в университете Бари и публичное римское право в Неаполитанском университете.

В 1959 году при поддержке Христианско-демократической партии избран в , в 1963 году избран по квоте парламента в состав Конституционного суда.

С 23 февраля 1973 по 25 октября 1975 года являлся председателем Конституционного суда.

В этот период Конституционный суд сделал первые шаги в направлении декриминализации абортов в Италии. В частности, решение суда 127 от 1975 года признавало приоритет права беременной женщины на охрану здоровья в сравнении с правами эмбриона. Решение суда от 1973 года признавало прослушивание телефонных разговоров правомерным только с санкции суда.

С 1976 года — профессор общего публичного права в Риме.

С 12 февраля по 29 июля 1976 года являлся министром помилования и юстиции Италии в пятом правительстве Моро, затем до 11 марта 1978 года — в третьем правительстве Андреотти и до 20 марта 1979 года — в четвёртом правительстве Андреотти.

В 1976 году избран в Сенат Италии от Кампании по спискам ХДП, возглавлял Комиссию по конституционным вопросам, активно участвовал в подготовке проектов конституционной реформы. В 1987 году отказался от участия в очередных выборах и посвятил себя преподаванию конституционного права в Римском университете.

Основные труды 
 Ricerche sul deposito irregolare nel diritto romano, Milano 1947;
 Ipotesi di competenza del Senato in tema di conversione di onere (nota di diritto romano), Napoli 1948;
 Ricerche sulla «Lex Falcidia de legatis», ivi 1948;
 La novazione nel diritto romano, ivi 1950;
 L’estinzione del giudizio per «mors litis», Modena 1952;
 Studi sul processo formulare romano, vol. I, Napoli 1956;
 Ius quod ad actiones pertinet, Bari 1960;
 Indipendenza della magistratura, in Iustitia, 1965, pp. 359–80;
 Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in Rivista di diritto processuale, 1967, pp. 238–268;
 La magistratura e gli altri poteri dello stato, in Rassegna di diritto pubblico, 1968, I, pp. 1–17;
 Il lavoro fondamento della Repubblica democratica: orientamenti della giustizia costituzionale, in Studi per il XX anniversario dell’Assemblea costituente, vol. III, Firenze 1969, pp. 9–31.

Награды 
  Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (13 ноября 1964).

Примечания

Ссылки 
 
 

Правоведы Италии
Преподаватели Неаполитанского университета имени Фридриха II
Преподаватели Римского университета
Политики XX века
Члены Христианско-демократической партии (Италия)
Министры юстиции Италии
Сенаторы Итальянской Республики
Члены Конституционного суда Италии